Crawfordsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crawfordsville (Arkansas)
Crawfordsville (Indiana)
Crawfordsville (Iowa)